Glinojeck est le nom :

 de la gmina de Glinojeck, dans le powiat de Ciechanów, dans la voïvodie de Mazovie
 de la ville de Glinojeck, chef-lieu de cette gmina